Okręty US Navy o nazwie USS "Hartley":
 Pierwszy USS "Hartley" został zbudowany w San Francisco w 1875. Nabyty od Coast Guard w okresie I wojny światowej. Zwrócony USCG 15 lutego 1919.
 Drugi  był niszczycielem eskortowym. Zwodowany w listopadzie 1956 i sprzedany Kolumbii w 1972.

Hartley